Battaglia di Satala – combattuta nel 298 tra l'Impero romano e l'Impero sasanide
Battaglia di Satala – combattuta nel 530 tra l'Impero bizantino e l'Impero sasanide